Le qualificazioni del singolare femminile dell'Oracle Challenger Series - Indian Wells 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

 Wang Yafan (qualificata)
 Naomi Broady (qualificata)
  Vera Lapko (ultimo turno)
  Barbora Krejcikova (primo turno) 
  Risa Ozaki (primo turno) 
  Jang Su Jeong (ultimo turno) 

<li>  Sara Errani (qualificata)
<li>  Misaki Doi (qualificata) 
<li>  Amanda Anisimova (qualificata)
<li>  Julia Boserup (ultimo turno)
<li>  Victoria Duval (qualificata)
  Louisa Chirico (ultimo turno)

Qualificate 

  Wang Yafan
  Naomi Broady
  Misaki Doi

  Sara Errani 
  Victoria Duval
  Amanda Anisimova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Indian Wells 2018